

Geografia
 Argentina
Mendoza – città
Gran Mendoza  – agglomerazione urbana dell'omonima città
Provincia di Mendoza – provincia
Fiume Mendoza – fiume

 Panama
Mendoza  – comune della provincia di Panama

 Perù
Provincia di Rodríguez de Mendoza – provincia della regione di Amazonas
Mendoza  – capoluogo della provincia

 Venezuela
Mendoza del Valle del Momboy  – località nello Stato di Trujillo

Persone
Alberto Gallardo Mendoza – calciatore peruviano
Álvaro de Mendoza – vescovo cattolico spagnolo
Alvin Mendoza – calciatore messicano
Andrés Mendoza – calciatore peruviano
Beatriz Mendoza – ex atleta paralimpica spagnola
Carlos Antonio Mendoza – presidente di Panama
Carlos Mendoza – giocatore di baseball
César Mendoza – cavaliere cileno
César Andrés Mendoza – giocatore di beach soccer argentino
César Roberto Mendoza – calciatore argentino
César Mendoza Durán – politico cileno
Daniel Mendoza – pugile britannico
Darío Lezcano Mendoza – calciatore paraguaiano
Eduardo Mendoza – scrittore spagnolo
Felipe Aguilar Mendoza – calciatore colombiano
Gabriel Mendoza – calciatore cileno
Ines Mendoza – moglie di Luis Muñoz Marín
Íñigo López de Hurtado de Mendoza – nobile, militare e diplomatico spagnolo
Jesús Mendoza – calciatore messicano
José Alberto Mendoza – calciatore honduregno
Lorenzo Mendoza – uomo d'affari venezuelano
Mario Mendoza – giocatore di baseball
Noelia Mendoza – cestista argentina
Pedro de Mendoza – conquistador
Pedro González de Mendoza – cardinale e statista spagnolo
Ramiro Mendoza – giocatore di baseball
Saúl Mendoza – atleta paralimpico messicano
Stiven Mendoza – calciatore colombiano
Thristan Mendoza – musicista filippino
Víctor Mendoza Cevallos – calciatore ecuadoriano
Victoria Muñoz Mendoza – politico portoricano

Sport
Linea Mendoza  – termine usato nel baseball

Storia
Codex Mendoza  – documento precolombiano del Messico

Zoologia
Mendoza  – genere di ragni della famiglia Salticidae

Altro
Mendoza  – famiglia nobile spagnola
Mendoza College of Business – college dell'Università di Notre Dame
Il cane Mendoza  – cartone animato
Rodrigo Mendoza – personaggio fittizio del film Mission

Pagine correlate 
Mendonça